

Astronomia
 Williams – cratere lunare
 Williams – cratere su Marte
 1763 Williams – asteroide della fascia principale

Automobilismo
 Williams F1 o Williams Grand Prix Engineering – scuderia britannica di Formula 1
 Frank Williams Racing Cars – team automobilistico

Geografia 
 Australia
 Williams – capoluogo della Contea di Williams
 Stati Uniti d'America
 Williams – città della Contea di Coconino, Arizona
 Williams – città della Contea di Colusa, California
 Williams – città della Contea di Colleton, Carolina del Sud
 Williams – città della Contea di Hamilton, Iowa
 Williams – charter township della Contea di Bay, Michigan
 Williams – città della Contea di Lake of the Woods, Minnesota
 Williams – census-designated place della Contea di Josephine, Oregon
 Williams – township della Contea di Dauphin, Pennsylvania
 Williams – township della Contea di Northampton, Pennsylvania

Persone 

 Williams – cognome di lingua inglese

Altro
 Williams – produttore storico di flipper e videogiochi
 Williams – produttore di motori a reazione